Ініго I (дукс Памплони), Ініго I Аріста (*Eneko Aiza, між 770 до 790 — 851 або 852) — дукс Памплонський (Наваррський) у 824—851/852 роках.
 Ініго Джонс (англ. Inigo Jones; 15 липня 1573(15730715), Лондон — 21 червня 1652, Лондон) — англійський королівський архітектор.
 Ініго II (король Наварри), Ініго II (*Inigo II Gerces, бл. 860 — бл. 933) — король Памплони і співволодар Фортуна I у 882—905 роках.